Квалификация чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2013 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 27 октября по 1 ноября 2012 года в Дамфрисе, Великобритания. Две лучшие команды турнира получили право играть в первом дивизионе чемпионата мира 2013 года.

Сборной Казахстана опоздала на первый матч чемпионата мира со сборной Италии. Из-за чего команде было засчитано техническое поражение.

Участвующие команды 
В турнире принимали участие 6 национальных команд — четыре из Европы и две из Азии. Сборные Великобритании и Словакии пришли из первого дивизиона, остальные — с прошлого квалификационного турнира.

Судьи 
ИИХФ утвердила 4 главных и 7 линейных судей для обслуживания матчей квалификации первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2013 года.

Главные судьи
  Зузана Финдурова
  Хизер Ричардсон
  Моника Шкрдликова
  Ульрика Винкльмайер

Линейные судьи
  Яна Геркена
  Ли Хизерингтон
  Эми Лак
  Александра Клаффки
  Ингибьёрг Хьяртардоттир
  Рамуна Малецкен
  Михаэла Штефкова

Турнир

Таблица

Результаты 
Время местное: до 28 октября (UTC+1), с 28 октября (UTC+0).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Самый ценный игрок (MVP):
  Лиза Бауэр

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Сабина Лосснитцер
 Защитник:  Габриэла Житнанска
 Нападающий:  Луиза Липпиатт-Дарнелл

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Ян Миньран
  Мелль Ру
  Сабина Лосснитцер
  Ханна Эллискасис
  Татьяна Можаева
  Кристина Оберцианова

Примечания

Ссылки 
 
 

ЖЮ*1К